Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare dei turni eliminatori dell'edizione 2015-2016 della Coppa Italia di calcio.

Tabellone

Primo turno

Risultati

Tabella riassuntiva 

 

Note

Secondo turno

Risultati

Tabella riassuntiva

Terzo turno

Risultati

Tabella riassuntiva

Quarto turno

Risultati

Tabella riassuntiva

Note

Voci correlate 
Coppa Italia
Coppa Italia 2015-2016
Coppa Italia 2015-2016 (fase finale)

Collegamenti esterni  

 1